Александр Троицкий:

* Троицкий, Александр (род. 1949) — советский эстрадный певец, солист ВИА «Дружба», в начале 1980-х годов эмигрировал в Грецию.
 Троицкий, Александр Алексеевич (в монашестве Тихон; 1883—1963) — архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский РПЦЗ.
 Троицкий, Александр Васильевич (в монашестве Вениамин; 1901—1938) — епископ Бирский, деятель движения непоминающих в русском православии, сторонник Андрея (Ухтомского).
 Троицкий, Александр Ильич (1871—?) — священник, член III Государственной думы от Тверской губернии.
 Троицкий, Александр Яковлевич (1894—1928) — советский учёный-философ, причисляемый к так называемым бухаринским «красным профессорам».